Beuvillers (Calvados), commune française du Calvados
 Beuvillers (Meurthe-et-Moselle), commune française de Meurthe-et-Moselle